Hargarten (Beckingen), een plaats in de Duitse deelstaat Saarland
Hargarten (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Hargarten-aux-Mines, een gemeente in het Franse departement Moselle